Schmid (motorfiets) - Duits merk motorfietsen

Personen
 Manfred Schmid - Oostenrijks rodelaar
 Samuel Schmid - Zwitsers politicus
 Michael Schmid - Zwitsers freestyleskiër
 Jonathan Schmid - Frans-Oostenrijks voetballer
 Carlo Schmid-Sutter - Zwitsers politicus
 Jan Schmid - Noors-Zwitserse noordse combinatieskiër
 Edy Schmid - Zwitsers handballer
 Constantin Schmid - Duits schansspringer
 Daniel Schmid - Zwitsers film- en operaregisseur
 Maja Schmid - Zwitsers freestyleskiester
 Peter Schmid - Zwitsers politicus
 Toni Schmid - Duits bergbeklimmer
 Stefan Schmid (atleet) - Duits meerkamper
 Stefan Schmid (musicus) - Duits componist en pianist
 Lucas Schmid - Zwitsers trombonist en componist
 Mauro Schmid - Zwitsers wielrenner
 Hans Schmid - componist en dirigent
 Albert Schmid - Zwitsers-Amerikaans elektrisch en mechanisch technicus
 Franz Schmid - Boheems componist en dirigent
 Martin Schmid (doorverwijspagina)
 Julian Schmid - Duits noordse-combinatieskiër
 Alexander Schmid - Duits alpineskiër